

Pseudonyme 

 Maufrigneuse (1881-1885), nom de plume de Guy de Maupassant.

Personnage de fiction 

 Diane de Maufrigneuse (1796-), personnage de la Comédie humaine d’Honoré de Balzac.